Koningspoort (Hoogkerk)
 Koningspoort (Kaliningrad)
 Koningspoort (Suomenlinna)

Zie ook
 Königstor (doorverwijspagina)